Festiwal Anielskie Spotkania – pierwszy interdyscyplinarny festiwal muzyczny, plastyczny i edukacyjny, odbywający się od 2006, na przełomie września i października, w Toruniu, jeden z najmłodszych toruńskich festiwali.

Charakterystyka 
Wiodącym motywem festiwalu jest anioł, we wszelkich postaciach. Najważniejszą częścią spotkań stanowią koncerty muzyczne. Występują artyści z anielskim przesłaniem do słuchaczy. Organizowane są również warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, na których uczestnicy mogą samodzielnie wykonać postacie anioła. Prezentowane są techniki rzeźbiarskie, plastyczne, ceramiczne, witrażownicze oraz metaloplastyka.

Festiwal trwa cztery dni. Został on wymyślony i jest od początku realizowany przez torunianina, Jacka Beszczyńskiego – muzyka i bajkopisarza, człowieka kultury, propagatora edukacji dzieci przez muzykę i teatr.

Idea festiwalu 
Anioł trzymający herb Torunia to jeden z najważniejszych symboli miasta. Termin rozpoczęcia festiwalu ściśle wiąże się z aniołem, bo 29 września imieniny obchodzą Archaniołowie – Michał, Rafał i Gabriel. Zakończenie imprezy przypada na święto Anioła Stróża.

Impreza propaguje wśród młodych ludzi ideę wolontariatu i pomocy bliźnim. Podczas imprezy wręczone zostają statuetki Toruńskich Aniołów. Jest to wyróżnienie przyznawane tym, którzy z poświęceniem pracują na rzecz chorych i biednych. Kapituła co roku docenia siedem osób, czyli tyle, ilu jest archaniołów.

Imprezy towarzyszące festiwalowi 
 Jarmark anielski: alejka prowadząca do ruin Zamku z ofertą rzeźb, obrazów, pamiątek i gadżetów o tematyce anielskiej, sakralnej, historycznej i ludowej.
 Lekcje plenerowe: prezentacja technik rzeźbiarskich, malarskich, ceramicznych, fotograficznych, teatralnych, muzycznych i literackich, w których głównym motywem jest postać Anioła.
 Plener artystyczny: zaproszeni artyści z miast partnerskich Torunia tworzą instalacje małej architektury.
 Konferencja: Anioły w XXI wieku – wolontariat wśród dzieci i młodzieży
 Przegląd filmowy: filmy o tematyce anielskiej.
 Warsztaty Gospel: zakończone koncertem w salach Centrum Targowego Targi Toruńskie
 Koncerty – wiodący element festiwalu, odbywający się w fosie Zamku krzyżackiego w Toruniu.

Osiągnięcia 
Na festiwalu wystąpili m.in.: Piwnica pod Baranami, Tomek Kamiński, Paweł Nodzak i Teatr Muzyczny Mała Rewia. Występował także Opole Gospel Choir, zespół Raz, Dwa, Trzy i jego lider, torunianin Adam Nowak, Viola Brzezińska z zespołem, Małżeństwo z Rozsądku i Mariusz Lubomski.

W czasie festiwalu zorganizowany był koncert Miasto Aniołów, czyli list w butelce. Wystąpiły w nim osobistości Torunia – prezydent i prezydentowa, aktorzy teatrów, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych.

Dochód przeznaczony jest dla toruńskiego Hospicjum Światło. Dochód z koncertów i licytacji Toruńskich Aniołów przeznaczony jest na rzecz akcji „Przepustka do życia” Komitetu UNICEF.

Zobacz też 
 Festiwale w Toruniu
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce
Festiwale sztuk plastycznych w Polsce
Festiwale naukowe
Festiwale interdyscyplinarne